Betel —  cidade de Israel
 Betel (Paulínia) —  distrito do município de Paulínia, estado de São Paulo
 Noz de areca ou noz de betel —  noz da palmeira de betel
 Piper betle ou betel —  espécie de planta pimenteira
 Betel (álbum) — vigésimo álbum da banda Renascer Praise

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de música